Винный подъём () — улица в Тбилиси, в районе Авлабари, от Площади Европы до подъёма Бараташвили.

История 
Древний путь с Авлабарской возвышенности, где соединялись Марнеульская и Навтлугская дороги, к мосту Метехи.

Старинное название местности — Сирачхана ( — винодел, خانه — дом), в XIX веке здесь располагался главный городской базар, караван-сарай Парумбекова и Херудинова, торговали вином.

В 2010 году рядом с улицей разбили парк Рике.

В марте 2016 года планировалось завершить реконструкцию улицы.

Достопримечательности 

«Сачино» — Дворец царицы Дареджан (1776)

«Плачущая скала» (эффект слёз создают стекающие по стене струйки серных источников)

Улица в кинематографе 
По улице проезжают главные герои фильма «Ретивый поросёнок»

Литература

Примечания 

Улицы Тбилиси